
Termin -{UCC}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 Kardifski univerzitet, Univerzitetski koledž Kadifa